Потьомкіна Лідія Вікторівна (1930) — радянська та українська співачка, педагог.
 Потьомкіна Тетяна Борисівна (1797—1869) — дружина дійсного таємного радника Потьомкіна Олександра Михайловича, статс-дама, відома своєю благодійністю.

російські прізвища
Жіночі форми прізвищ